HMS Discovery (1774) - deel van de expeditie van James Cook
 HMS Discovery (1789) - deel van de expeditie van George Vancouver
 HMS Discovery (1874) - deel van de Britse poolexpeditie in 1875-1876